Ławrynowicze (rejon lidzki)
 Ławrynowicze (rejon świsłocki)
 Ławrynowicze (rejon zelwieński)